Drzewo genealogiczne ukazujące powiązania rodzinne królowych i królów Anglii oraz Wielkiej Brytanii od Alfreda Wielkiego (849–899) do Karola (ur. 1948).
Daty przy poszczególnych imionach oznaczają lata panowania w Anglii.

Przypisy 

Anglia
!